Цумада — село в Цумадинском районе Дагестана Российской Федерации. Административный центр сельского поселения Цумадинский сельсовет.

Географическое положение 
Расположено в 8,5 км к юго-западу от районного центра — села Агвали.

История 
С 1932 по 1936 г. являлось административным центром Цумадинского района.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года моноэтничное аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Цумадинского района
Бывшие районные центры Дагестана